Джерема́я Гу́тъяр (; , Блумингтон, Индиана, США) — американский футболист, полузащитник.

Карьера

Молодёжная карьера 
Гутъяр — воспитанник филиала академии футбольного клуба «Чикаго Файр» в Индиане.

Во время обучения в Индианском университете в Блумингтоне в 2015—2018 годах Гутъяр играл за университетскую футбольную команду «Индиана Хузиерс» в Национальной ассоциации студенческого спорта. 30 сентября 2017 года в матче против «Санта-Клара Бронкос», команды Университета Санта-Клары, порвал переднюю крестообразную связку правого колена, из-за чего выбыл из строя почти на 11 месяцев.

В 2016 году также выступал за молодёжную команду «Чикаго Файр» в .

Клубная карьера 
22 января 2019 года «Чикаго Файр» подписал с Гутъяром однолетний контракт по  с опцией продления ещё на три года. Его профессиональный дебют состоялся 30 марта 2019 года в матче против «Нью-Йорк Ред Буллз». 14 октября 2019 года «Чикаго Файр» продлил контракт с Гутъяром на сезон 2020. 17 июня 2020 года Гутъяр перенёс артроскопическую операцию по восстановлению разрыва медиального мениска правого коленного сустава, в связи с чем выбыл из строя на четыре месяца. По окончании сезона 2020 «Чикаго Файр» не стал продлевать контракт с Гутъяром.

15 марта 2021 года Гутъяр подписал контракт с клубом Чемпионшипа ЮСЛ «Инди Илевен» на сезон 2021. За «Инди Илевен» дебютировал 1 мая 2021 года в матче против «Бирмингем Легион», выйдя на замену во втором тайме.

В январе 2022 года Джеремая Гутъяр объявил о завершении футбольной карьеры через свою личную страницу в Instagram.

Международная карьера 
В составе сборной США до 20 лет Гутъяр принимал участие в молодёжном чемпионате КОНКАКАФ 2017.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Выпускники Индианского университета в Блумингтоне
Футболисты США
Игроки сборной США по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Чикаго Файр»
Игроки ФК «Инди Илевен»